Karl Thom ist der Name folgender Personen:

* Karl Thom (Flieger) (1893–1945), deutscher Fliegeroffizier
 Karl Thom (Geistlicher) (1900–1935), deutscher evangelischer Geistlicher